Зме́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Змеев, Андрей Иванович (?—1742) — бригадир, первый комендант Ставрополя (ныне Тольятти).
 Змеев, Василий Семёнович (1656 — после 1716) — комнатный стольник и думный дворянин во времена правления Фёдора Алексеевича, Ивана V Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны и Петра I Алексеевича.
 Змеев, Венедикт Андреевич (?—1697) — русский военачальник XVII века, ближний окольничий.
 Змеев, Илья Андреевич — военачальник XVII века, стольник и полковник рейтарского строя.
 Змеев, Лев Фёдорович (1832—1901) — врач и библиограф, приват-доцент медицинской академии.
 Змеев, Яков Васильевич (1859—?) — архитектор, гражданский инженер.
 Другие значения 
 Змеев — старое русское название города Змиёв.

 Примечания